Tusenfrön (Polycarpon) är ett släkte av nejlikväxter. Tusenfrön ingår i familjen nejlikväxter. 

Tusenfrön är små greniga nedliggande örter, som har sitt ursprung i Medelhavsområdet men har i modern tid spridit sig runt om i världen och vissa växter förekommer som adventivväxt även i Sverige.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikväxter